Футболист года в Болгарии () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту Болгарии по итогам года. Впервые вручение этой награды состоялось в 1961 году. Победитель определяется путём голосования среди журналистов ведущих средств массовой информации Болгарии.

С 1961 по 1975 годы голосование проводилось газетой «Футбол», с 1975 по 1998 годы газетой «Старт». С 1999 года эти два издания организуют определение лучшего футболиста страны совместно.

Наибольшее количество раз (семь) награду получал Димитр Бербатов (в 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах), следом за ним следует Христо Стоичков (5 раз, в 1989, 1990, 1991, 1992 и 1994 годах). Чаще всего обладателями приза становились игроки софийских футбольных клубов «Левски» (11 раз) и ЦСКА (10 раз).

Победители

Премия ранее

Журнал «Спорт» 
Впервые лучшего футболиста Болгарии начали определять в 1931 году. Опрос провёл журнал «Спорт» среди своих читателей. Опрос проводился ещё дважды, в 1939 и 1942 годах. Тогда он затронул вообще всех спортсменов, в таблице ниже учтены только футболисты.

Газета «Свят» 
В 1948 и 1949 годах опрос проводился среди читателей газеты «Свят».

Газета «Народен спорт» и радио «София» 
В 1955 и 1956 году опрос на лучшего спортсмена Болгарии провели, методом анкетирования, газета «Народен спорт» и радио «София». В таблице ниже указаны только футболисты.

Газета «Народен спорт» 
С 1958 по 1971 год «Народен спорт» стал проводить опрос отдельно. Но в 1960 году в опрос не попал ни один футболист.

Источники

Ссылки 
 Список футболистов года в Болгарии на сайте bulgarian-football.com

Футбольные награды в Болгарии